Мікура (Токіо)
Острів Мікура